Lonny est un prénom masculin et toponyme pouvant désigner :

Prénom
Lonny Baxter (né en 1979), joueur américain de basket-ball
, chanteur et parolier R&B américain
 (né en 1973), joueur canadien de hockey sur glace
Lonny Chapman (1920-2007), acteur américain
 (1910-2009), joueur américain de baseball
Lonny Kellner (1930-2003), actrice et chanteuse allemande
 (né en 1959), directeur et acteur américain
 (né en 1978), acteur et auteur américain
 (né en 1943), juge américain de l'État de Washington

Toponyme

Lonny, commune des Ardennes

Voir aussi
, magazine virtuel américain

Homonymie de prénom

en:Lonnie